Појам Магдалена може да се односи на:
 Магдалена (име),
 Магдалена (река), река у Колумбији
 Магдалена (департман), департман Колумбије
 Ла Магдалена, острво у Италији
 Магдалена (Нови Мексико), град у америчкој савезној држави Нови Мексико